Wolfgang Kindl (ur. 18 kwietnia 1988 w Innsbrucku) – austriacki saneczkarz startujący w jedynkach, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata juniorów.

Pierwsze sukcesy odnosił na mistrzostwach świata juniorów, zdobywając złoto w 2008 i brąz w 2007 w jedynkach. Na mistrzostwach świata wystąpił siedmiokrotnie, zajmując w najlepszym starcie trzecie miejsce w 2015 i 2016 roku.. Na mistrzostwach Europy zdobył dwa medale srebrne, oba w 2010, w jedynkach i drużynie mieszanej. W Pucharze Świata startuje od sezonu 2006/2007. W sezonach 2015/2016, 2017/2018 i 2021/2022 zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, a w sezonach 2014/2015 i 2016/2017 miejsce trzecie.

Na igrzyskach olimpijskich w Pekinie w 2022 roku zdobył srebrny medal w rywalizacji jedynek.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - indywidualnie

Miejsca na podium w zawodach Pucharu Świata - drużynowo

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIL 
  

Austriaccy medaliści olimpijscy
Austriaccy saneczkarze
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Ludzie urodzeni w Innsbrucku
Urodzeni w 1988
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018